Білоцький Анатолій Овсентійович (24.12.1908 с. Любарка, тепер Житомирської області -17.10.1968 Київ)

Співак-бандурист і архітектор. Вивчав гру на бандурі у Ф. Дорошка та Г. Копана та М. Опришка. Закінчив 1933 Київську вечірню консерваторію (клас М. П. Полотая) і Київський будеівельний Інститут.
В 1933 р. виступав на Всесоюзному огляді художньої самодіяльності у Москві. У 1937-38 керував ансамблем бандуристів Управління міліції м. Києва.
Складний бойовий шлях підпільника-партизана, який боровся проти німецьких окупантів (не тільки на території України, але й на територіях Польщі, Чехословаччини, Угорщини та Румунії) пройшов бандурист Анатолій Білоцький [1].
У 1945-48 рр. працював в ансамблі бандуристів Українського радіо, в 1950-55 рр. керував ансамблем бандуристів Київського будинку вчителя, а з 1954-66 рр. — ансамблем кобзарів Українського товариства сліпих.
Склав Думу про Ковпака.

 1) Б. Жеплинський. Листівка Анатолій Овсентійович Білоцький. // Комплект листівок: Кобзарі. // Мистецтво. К., 1991.

 Шудря Микола В рокотанні риданні бандур / К. МАУП, 2006—1999. — 464 с.

Бандуристи
Персоналії за алфавітом